HEALTH (иногда указан как You Will Love Each Other) — дебютный одноимённый студийный альбом американской нойз-рок группы HEALTH. Релиз был записан в лос-анджелесском клубе The Smell.

Издание Pitchfork отметило, что на дебютной пластинке HEALTH «словно смешивают напыщенность Boredoms, искажённую структуру Deerhoof, первобытные племенные звуки Liars, а также поток синтезаторного звучания, свойственного Black Dice и Excepter».

В 2014 году издание NME поместило работу в список «101 альбом, который нужно послушать, пока вы не умерли» на 68 место.

Список песен
«Heaven» — 2:37
«Girl Attorney» — 0:36
«Triceratops» — 3:14
«Crimewave» — 2:04
«Courtship» — 0:56
«Zoothorns» — 2:48
«Tabloid Sores» — 2:50
«/ / M \ \» — 3:26
«Glitter Pills» — 3:38
«Perfect Skin» — 4:21
«Lost Time» — 2:12

Ссылки

Примечания

Альбомы нойз-рока
Альбомы экспериментального рока
Альбомы Health